

Лопатинська сільська рада — сільське поселення, Вадський район, Нижньогородська область
 Лопатинська сільська рада — сільське поселення, Лукояновський район, Нижньогородська область

Лопатинська сільська рада — сільська рада, Оратівський район, Вінницька область